Kasteelmolen kan verwijzen naar de:

Molens Van Sande of Celindermolen, een watermolen in Bambrugge
Kasteelmolen of Borchmolen (Kessenich), een watermolen te Kessenich (België)
Kasteelmolen (Lemiers), een afgebroken watermolen te Lemiers bij Kasteel Lemiers
Kasteelmolen (Opitter) (ook Vinckemolen of Molen van Aken), een watermolen op de Itterbeek te Opitter
Kasteelmolen (Schorisse), een watermolen in de Oost-Vlaamse gemeente Schorisse (Maarkedal).
Slakmolen, een watermolen in Elsloo
Wymarse Molen, een watermolen in Arcen
Molen van Baarlo, een watermolen in het Limburgse Baarlo